Stazione di Porto San Giorgio-Fermo – stazione ferroviaria a Porto San Giorgio sulla linea Adriatica 
 Stazione di Porto San Giorgio – stazione ferroviaria a Porto San Giorgio sull'ex linea Porto San Giorgio-Amandola